Vallarino ist der Familienname folgender Personen:

 Raúl Vallarino (* 1951), uruguayischer Schriftsteller und Journalist
 Ricardo Vallarino (1893–1956), uruguayischer Fußballschiedsrichter